Przysługa – herb szlachecki
 Przysługa (oryg. The Favor) – amerykański film z 1994, komedia romantyczna, reż. Donald Petrie
 Przysługa (oryg. Do Me a Favor) – amerykański film z 1997 roku, dramat kryminalny, reż. Sondra Locke
 Przysługa (oryg. De weg van alle vlees) – belgijski film krótkometrażowy z 2013 roku, dramat kryminalny, reż. Deben Van Dam

Zobacz też 

  w tytułach artykułów